Ajo de perro o ajo perro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Muscari comosum.
 El nombre común de la planta Muscari neglectum.
 El nombre común de la planta '''''Allium ampeloprasum.